Bingham steht für:
 Bingham (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bingham-Fluid und Bingham-Modell, Begriffe aus der Rheologie
 Bingham Medal, US-amerikanischer Wissenschaftspreis
 Bingham & Co, niederländisches Unternehmen

Bingham ist der Name folgender

Orte im Vereinigten Königreich:
 Bingham (Nottinghamshire)
 Bingham (Edinburgh), Vorort von Edinburgh

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bingham (Alabama), im Colbert County
 Bingham (Arkansas), im Pulaski County
 Bingham (Florida), im Hillsborough County
 Bingham (Georgia), im Jeff Davis County – nicht mehr existent
 Bingham (Illinois), im Fayette County
 Bingham (Iowa), im Page County
 Bingham (Kalifornien), im Orange County
 Bingham (Maine), im Somerset County
 Bingham (Michigan), im Leelanau County
 Bingham (Missouri), im Carroll County – nicht mehr existent
 Bingham (Nebraska), im Sheridan County
 Bingham (New Mexico), im Socorro County
 Bingham (Ohio), im Monroe County
 Bingham (Pennsylvania), im McKean County
 Bingham (South Carolina), im Dillon County
 Bingham (Tennessee), im Williamson County
 Bingham (West Virginia), im Greenbrier County
 Bingham Bridge, im Cleveland County, North Carolina
 Bingham Center, im Potter County, Pennsylvania
 Bingham Farms, im Oakland County, Michigan
 Bingham Heights, im Buncombe County, North Carolina
 Bingham Lake (Ort in Minnesota), im Cottonwood County, Minnesota
 Bingham Mills, im Columbia County, New York
 Bingham Springs, im Umatilla County, Oregon
 Bingham County, Verwaltungseinheit in Idaho

im NRHP gelistete Objekte:
 Bingham Canyon Open Pit Copper Mine, in Salt Lake City, Utah, ID-Nr. 66000736
 Bingham Company Warehouse, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 73001406
 Bingham District No. 5 Schoolhouse, in Bingham, Michigan, ID-Nr. 91000353
 Bingham Free Meetinghouse, in Bingham, Maine, ID-Nr. 76000113
 Bingham House, in Brighton, Michigan, ID-Nr. 72000635
 Bingham School, in Oaks, North Carolina, ID-Nr. 78001969
 Bingham-Blossom House, in Palm Beach, Florida, ID-Nr. 72000344
 Bingham-Brewer House, in Rockville, Maryland, ID-Nr. 80001828
 Bingham-Hilliard Doll House, in Harrods Creek, Kentucky, ID-Nr. 80001583

geografischer Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Bingham Run, Fließgewässer im Tucker County, West Virginia
 Bingham Lakes, See im Klamath County, Oregon
 Bingham Pond, See im Litchfield County, Connecticut
 Bingham Island, Insel im Palm Beach County, Florida
 Bingham Copper Mine, Mine im Salt Lake County, Utah
 Bingham Mine, Mine im Itasca County, Minnesota
 Bingham Tunnel, Mine im Salt Lake County, Utah
 Bingham West Dip Tunnel, Mine im Tooele County, Utah

astronomischer Objekte:
 Bingham (Mondkrater)

Siehe auch:
 Bingham Estates
 Bingham Lake
 Bingham Township